Volturara steht für:

 Volturara Appula, eine italienische Gemeinde in der Provinz Foggia in Apulien.
 Volturara Irpina, eine italienische Gemeinde in der Provinz Avellino in der Region Kampanien.